Ganesa smithi är en snäckart. Ganesa smithi ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
smithi